Керамик:

Топоним

Греция 
 Керамик — один из районов Афин, квартал и кладбище в древних Афинах.

Россия 
 Керамик — посёлок в Тосненском районе Ленинградской области.
 Керамик — хутор в Новоалександровском районе Ставропольского края.
 Керамик — станционный посёлок в Можгинском районе Удмуртии.
 Керамик — грузовая станция Свердловской железной дороги.

Украина 
 Керамик — посёлок в Ясиноватском районе Донецкой области.

Спорт 
 «Керамик» — украинский футбольный клуб из города Барановка Житомирской области.
 «Керамик» — российский футбольный клуб из города Балашиха, с 2018 года заменивший футбольный клуб «Олимп-Скопа» из Балашихи.

См. также

Примечания